

Patronyme 

Le nom Hanson peut désigner :
 Aline Hanson (1949-2017), femme politique française
 Bo Hanson (1973-), rameur d'aviron australien
 Chris Hanson (1990-), joueur de squash américain
 Christian Hanson (1986-), joueur de hockey sur glace américain
 Curtis Hanson (1945-2016), réalisateur, producteur et scénariste américain 
 Douane Hanson, artisten américain
 David Hanson (1954-), joueur de hockey sur glace et acteur américain
 Hart Hanson (1957-) scénariste et producteur de télévision américain 
 Howard Hanson (1896-1981), compositeur américain
 James Hanson (1988-), joueur de rugby à XV australien
 Janine Hanson (1982-), rameuse d'aviron canadienne
 Jean Hanson (1919-1973), biophysicienne britannique
 Jean-Joseph Hanson (1731-ca 1796-1799), peintre liégeois 
 Ken Hanson (1982-), coureur cycliste américain
 Matt Hanson (1985-) triathlète américain
 Mariah Hanson, fondatrice et organisatrice du festival californien, le Dinah Shore Weekend
 
 Peter Hanson (1977-), golfeur suédois
 
 Taylor Hanson (1983-), un des chanteurs du groupe Hanson
 Tommy Hanson (1986-), lanceur américain de baseball
 Victor Davis Hanson (1953-), historien américain
 Todd Hanson (1984-), catcheur américain
 Hyalmar Hanson (1864 - ?), peintre russe né à Sebastopol

Toponymie 

 comté de Hanson ;
 Formation de Hanson, une formation géologique de l'Antarctique ;
 Hanson (Kentucky) ;
 Hanson, une localité du comté de Plymouth dans le Massachusetts ;
 Hanson, census-designated place américaine située en Oklahoma ;
 Baie de Hanson, baie de la côte est de l'île Chatham, en Nouvelle-Zélande.

Autres 
 Hanson (1992-), groupe de rock américain.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme